Анато́лий Григо́рьевич Но́виков (, Скопин — 24 сентября 1984, Москва) — советский композитор, хоровой дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1970). Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948).

Биография 

Родился а в Скопине (ныне Рязанская область).

Первоначальное музыкальное образование получил в Рязанской учительской семинарии (1912—1916) и Московской народной консерватории (1916—1917; ученик В. В. Пасхалова, А. А. Крейна).

В 1918—1920 годах — дирижёр хора при Отделе народного образования Скопина. В 1921—1924 годах — преподаватель музыки сельскохозяйственного техникума, расположенного в бывшей усадьбе князей Трубецких Знаменское-Садки в Москве. В 1924—1926 годах — руководитель художественной самодеятельности в клубе Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.

В 1921—1927 годах учился в МГК имени П. И. Чайковского (класс композиции Р. М. Глиэра).

В 1920—1930-х годах — руководитель самодеятельных хоров, в том числе армейских. В 1926—1928 годах — преподаватель теории музыки на вокальных курсах Государственного института музыкальной науки, в 1929—1932 — музыкального техникума имени Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке). В 1928—1938 годах — инструктор по красноармейской самодеятельности ЦДКА, Московских артиллерийских курсов, Политуправления МВО.

В 1939—1943 годах — художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ВЦСПС, в 1948—1951 — Ансамбля песни Всесоюзного радио.

Начал сочинять музыку с 1917 года. Автор более 600 песен на слова советских поэтов, посвящены патриотической, гражданской теме — историческим событиям, героям Гражданской (1918—1920) и Отечественной (1941—1945) войн, партизанскому движению, борьбе за мир, демократическому движению молодёжи, в том числе «Смуглянка» (1940), «Эх, дороги…» (1946), «Россия» (1946), «Гимн демократической молодёжи мира» (1947), а также музыкальных комедий («Василий Тёркин», 1971 и др.). В 1936—1937 годах собрал и отредактировал около 500 русских народных песен («Русские народные песни», т. 1-3, некоторые в собственной записи).

Член КПСС с 1952 года.

Скончался 24 сентября 1984 года (по другим источникам — 23 сентября). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Общественная деятельность 
 В 1957—1962 — секретарь правления СК СССР
 В 1957—1960 — председатель оргкомитета СК РСФСР
 В 1960—1968 — секретарь правления СК РСФСР
 В 1962—1965 — советник министра культуры СССР по вопросам музыки
 В 1962—1969 — председатель Всероссийского хорового общества
 Депутат ВС РСФСР 5—8-го созывов

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1947)
 народный артист РСФСР (1961).
 народный артист СССР (1970)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за песни «Вася-Василёк», «Пять пуль», «Где Орёл раскинул крылья», «Партизанская думка», «Ветер студёный» и другие
 Сталинская премия второй степени (1948) — за «Гимн демократической молодёжи мира»
 два ордена Ленина (1966, 1976)
 орден Октябрьской революции (1971)
 орден Трудового Красного Знамени (1956)
 медали

Список произведений

Песни 
 Песня о Котовском (сл. Э. Багрицкого, 1934), Песня-пляска (Краснофлотская, сл. Я. Родионова, 1934), Пограничная сторожевая (сл. С. Алымова, 1935), Весенняя первомайская (сл. А. Суркова, 1936), Отъезд партизан (сл. Я. Шведова, 1936), Песня молодых бойцов (сл. В. Лебедева-Кумача, 1936), Песня о Чапаеве (сл. С. Болотина, 1936), Хороши подруги наши (сл. С. Алымова, 1936), Парад талантов (сл. Е. Долматовского, 1937), Гусли звонкие (сл. нар., 1938), По морям, по океанам (сл. B. Лебедева-Кумача, 1938), Песня про Буденного (сл. М. Исаковского, 1938), Песня о партии (сл. В. Лебедева-Кумача, 1939), Тульская винтовочка (сл. С. Алымова, 1940), Вася-Василек (сл. С. Алымова, 1940), Самовары-самопалы (сл. С. Алымова, 1940). В поход (сл. А. Прокофьева, 1941), Зимушка-зима (сл. И. Добровольского, 1941), Смуглянка (сл. Я. Шведова, 1942), Балтийская слава (сл. С. Алымова, 1942), Октябрьская звезда (сл. В. Лебедева-Кумача, 1942), Подарок (сл. С. Васильева, 1942), Пять пуль (сл. А. Софронова, 1942), Спор о генералах (сл. И. Финка, 1942), Ветер студеный (сл. Г. Фроловского, 1943), Где орёл раскинул крылья (Песня 129-й Орловской дивизии, сл. C. Алымова, 1943), Партизанская думка (сл. Я. Шведова, 1943), На Берлин (сл. Л. Ошанина, 1944), По-над Доном (сл. М. Рудермана, 1944), Смоленская дорога (сл. С. Алымова, 1944), Марш артиллерии (сл. С. Васильева, 1945), Наше дело правое (сл. Д. Бедного, 1945), Недалек тот денёк (сл. С. Алымова, 1945), Победа (сл. B. Лебедева-Кумача, 1945), Победный тост (сл. С. Алымова, 1945), Сыграй про очи карие (сл. А. Винникова и В. Крахта, 1945), Дороги (сл. Л. Ошанина, 1945), Родина моя (1946, сл. Л. И. Ошанина), От ворот — поворот (сл. С. Васильева, 1946), У Кремлёвской стены (сл. А. Пришельца, 1946), Гимн демократической молодежи (сл. Л. Ошанина, 1947), На катке (1947), Застава Ильича (сл. Я. Шведова, 1947), Марш трудовых резервов (сл. Л. Ошанина, 1947), Размечтался солдат молодой (сл. C. Алымова, 1947), Россия (сл. С. Алымова, 1947), Футбольная песня (1947), Хороша ты, Москва (сл. С. Алымова, 1947), Приходите свататься (сл. С. Васильева, 1948), За край родной (сл. С. Алымова, 1948), Хороша земля подмосковная (сл. Л. Ошанина, 1948), Марш студентов (сл. В. Харитонова, 1949), Песня мира (сл. Л. Ошанина, 1949), Песня о Ленине (сл. Л. Ошанина, 1950), Хороши колхозные покосы (сл. А. Фатьянова, 1950), Шахтерская семья (сл. М. Матусовского, 1950), Мы славим труд (сл. С. Васильева, 1951), Фестивальная (сл. В. Харитонова, 1951), Дружба юности (песня советско-польской дружбы, сл. Л. Ошанина, 1952), Есть такая партия (сл. Л. Ошанина, 1952), Запевайте, москвичи (сл. В. Харитонова, 1952), Партия, слушай, родная (сл. Л. Ошанина, 1952), Рубиновые звезды (сл. М. Вершинина, 1952), Отчизну береги (сл. А. Сальникова, 1953), Слушай, весь свет (сл. В. Харитонова, 1953), Баллада о русской женщине (сл. Г. Рублёва, 1954), Песня московских студентов (сл. Л. Ошанина, 1954), Ты только одна (сл. В. Харитонова, 1954), Звенит гитара над рекою (сл. Л. Ошанина, 1955), Народу партия верна (сл. В. Харитонова, 1955), Под Воронежем (сл. А. Сальникова, 1955), Своими сердцами (сл. В. Харитонова, 1955), Быть первыми (сл. С. Васильева, 1956), Душа народа — партия моя (сл. Л. Ошанина, 1956), В день рождения (1956), Сибирская молодёжная (1956), Когда идёшь ты на свиданье (сл. В. Харитонова, 1956), Во имя завтрашнего дня (сл. Л. Ошанина, 1957), Давайте дружить (сл. В. Гурьяна, 1957), Знамя труда поднимай! (Международный рабочий класс, сл. В. Харитонова, 1957), Дороги дальние (Попутная дорожная, сл. М. Львовского, 1958), Марш коммунистических бригад (сл. В. Харитонова, 1958), Марш коммунистов (сл. М. Вершинина, 1958), Пришла весна в мои края (сл. В. Харитонова, 1958), Вот как в жизни солдатской бывает (сл. В. Харитонова, 1959), Гимн Ленину (сл. М. Вершинина, 1959), Народы-великаны (песня советско-индийской дружбы, сл. М. Вершинина, 1959), Перекуем мечи на орала... (сл. В. Гурьяна, 1959), Верные братья (песня советско-французской дружбы, сл. М. Вершинина, 1960), Пропел гудок заводской... (сл. П. Градова, 1960), Советская наша держава (сл. М. Исаковского, 1960), В солнечный полёт (сл. М. Вершинина, 1961), Ленинская партия (сл. Д. Луценко, 1961), Ленин (сл. М. Исаковского, 1961), Родина — Ленин — партия! (сл. А. Соболева, 1961), Свершилось! (Марш космонавтов, сл. Ю. Каменецкого, 1961), Баллада о русских мальчишках (сл. Л. Ошанина, 1962), Марш Ленинского комсомола (сл. М. Вершинина, 1962), Голос страны моей (сл. А. Соболева, 1963), Ленин с нами (сл. М. Вершинина, 1963), У Мавзолея (сл. Р. Селянина, 1963), Уральская молодежная (сл. Е. Долматовского, 1963), Осенний лист (сл. В. Харитонова, 1964), Рязань моя — краса моя! (сл. А. Филатова, 1965), Вспоминает Фучик о России (сл. М. Вершинина, 1966), Джон Рид идет по Петрограду (сл. М. Вершинина, 1966), Первая солдатская весна (сл. Э. Михайлова, 1966), Незримого фронта солдаты (сл. П. Градова, 1967), Семнадцатый год (сл. П. Градова, 1967), Век двадцатый (сл. М. Вершинина, 1968), Грозой овеяны сны (сл. А. Кубарева, 1968), Звездам навстречу (сл. В. Харитонова, 1968), Ленина помнит земля (сл. Л. Ошанина, 1968), Огонь горит неугасимый (сл. И. Юшина, 1968), Когда я думаю о Ленине (сл. С. Острового, 1969), Люди любят Ленина (сл. В. Харитонова, 1969), На Красной площади (сл. И. Юшина, 1969), Лыжная (сл. В. Добронравова, 1970), Ничто не забыто — никто не забыт (сл. В. Харитонова, 1970), Песня русского сердца (сл. Л. Ошанина, 1971), Отвечает любовью земля (сл. П. Градова, 1971), Незакатно советское солнце (сл. О. Колычева, 1971), Ты пробей свою тропинку (сл. Л. Ошанина, 1973), Две песни о БАМе (сл. П. Градова, 1974), Знамя Победы (сл. П. Градова, 1975), На подступах к Москве (сл. Л. Ошанина, 1975), Есенинские вечера (сл. А. Кубарева, 1975), А ночь такая белая, Верность, Ария Надежды (Чёрная береза), Ах, Краснотал, Зимняя встреча, Белая берёза, В таёжной стороне, Вернулось всё, Земля моя родная, Земля рязанская, Колечко, Мать Россия, Метёт метелица, Мне мой милый повстречался, Не тревожься, Ночной звездой, Облака, Однажды ночью лунную, Подмосковье, Пора любви, Почему, При долине куст калины, Реквием (на могилу неизвестного солдата), Родная сторона, Скажи, сынок, Слава наша звёздная, Слава Новой Москве, Солнце поколений, Так со всеми бывает, Тульская оборонная, У криницы (Фронтовая борода), Уходи, Уходит лето, Учил Суворов, Чей-то сын, Чудо - рязаночка, Юность, скажи, Ясный месяц, Ариозо матери Архипова, Всё так же вишня распускается, Люблю тебя, моя Россия, От любви, подруженьки, Студенческая, У меня родился сын, Письмо матери, Огневые годы пройдены.

Музыкальные комедии 
 «Левша» (1957, Иркутский театр музыкальной комедии)
 «Когда ты со мной» (1961, Театр оперетты Кузбасса)
 «Королева красоты» (1964, Ростовский театр музыкальной комедии)
 «Особое задание» (1965, Омский театр музыкальной комедии)
 «Чёрная берёза» (1969, Свердловский театр музыкальной комедии)
 «Василий Тёркин» (1971, Омский театр музыкальной комедии)

Другое 
 Для солистов, хора, чтеца и оркестра — поэма «Нам нужен мир» (сл. Г. Рублёва, 1954)
 Для духового оркестра — рапсодия «Солдатские напевы» (1947)
 Для хора — кантата «Красной Армии слава» (сл. А. Лугина, 1943), «Победная кантата» (сл. С. Я. Алымова, 1946), сюита для хора «Волжские напевы» (1946), студенческая кантата «Звезда золотая» (сл. В. С. Гурьяна, 1955), 6 хоров на сл. А. С. Пушкина (1949), кантата «Пароход "Сергей Есенин"» (сл. А. Филатова, 1975)
 Песенные циклы — Хасанская сюита (сл. В. Лебедева-Кумача, Т. Сикорской, В. Гусева, 1938), «Ровесник Октября» (сл. А. Софронова, 1942), Четыре песни 14-й гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной дивизии (сл. Л. Ошанина, 1944), «Земляки» (сл. Ц. Солодаря, 1945), Три песни о Москве (сл. С. Алымова, Ю. Каменецкого, С. Васильева, 1947),
 Сюита «Константин Заслонов» (сл. А. Соколова, 1954), сюита «Побратимы» (сл. В. Гурьяна, 1954), «Тула трудовая» (сл. В. Гурьяна, 1958), сюита для солистов и хора «Сказ о поднятой целине» (сл. М. Вершинина, 1959)
 Музыка к драматическим спектаклям и радиокомпозициям.

Композиторская фильмография 
  — Волшебная птица (анимационный)
  — Надежда (короткометражный)
  — С тобой, Россия!  (короткометражный) (совм. с др.)
  — Поющие гитары (короткометражный)

Участие в фильмах 
  — Композитор Анатолий Новиков (документальный)

Библиография 

 Всегда в пути : Статьи. Рецензии. Воспоминания [печатный текст] / Новиков, Анатолий Григорьевич, Автор (Author); Хренников, Тихон Николаевич, Автор предисловия и т.п. (Author of introduction, etc.); Красинская, А., Редактор (Editor); Шворак, Е. В., Художник (Artist); Тищенко, А. А., Редактор (Editor); Тищенко, А. А., Составитель (Compiler). - Москва : Советский композитор, 1982. - 269, [3] с.: портр. [1] л., орнаменты + вкладные [4] л.; 20 см.- В конце издания таблица с опечатками.- 10 000 экземпляров   1 р. 10 к.

Память 

 В Скопине на доме композитора установлена мемориальная доска, одна улица города носит его имя.
 Фильм — «Композитор Анатолий Новиков». ЦСДФ (РЦСДФ), 1977, 28 мин.
 Почтовая марка СССР, 1986 год.
  В Рязани на здании бывшей Александровской учительской семинарии где он учился установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 
 Новиков Анатолий Григорьевич на сайте Нотного Архива России
 Советские композиторы
 Сайт о творчестве композитора
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московского института музыки имени А. Г. Шнитке
Хормейстеры СССР
Члены Союза композиторов СССР
Члены КПСС
Композиторы-песенники
Композиторы оперетт
Академические музыканты СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Общественные деятели СССР